Aroeiras kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Aroeiras (ort), Paraíba, 
 Aroeiras (kommun), Paraíba, 

Robotskapade Brasilienförgreningar